Throop podría referirse a:

  Throop (Nueva York), población estadounidense; o
  Throop (Pensilvania), mancomunidad.